А́нхело Смит Пресья́до Киньо́нес (; род. 18 февраля 1998 года в Шушуфинди, Эквадор) — эквадорский футболист, защитник клуба «Генк» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Пресьядо — воспитанник клубов «Америка Кито» и «Индепендьенте дель Валье». 10 июля 2018 года в матче против «Аукас» он дебютировал в эквадорской Примере. 26 августа в поединке против «Эль Насьональ» Анхело сделал «дубль», забив свои первые голы за «Индепендьенте».

Будучи участником Кубка Либертадорес 2018 среди молодёжных команд, Пресьядо стал известен после того, как в игре против команды «Клуб Атлетико Ривер Плейт» из Монтевидео отбивался от противников с помощью углового флажка: это видео стало очень популярным в Интернете.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Эквадора Пресьядо принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Саудовской Аравии и Сенегала.

В 2018 году в товарищеском матче против сборной Гватемалы Пресьядо дебютировал за сборную Эквадора. 

20 ноября 2022 года отметился результативной передачей на Чемпионате мира 2022 года в матче открытия чемпионата со сборной Катара.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 27 / забито голов: 0; победы: 7, ничьи: 11, поражения: 9.

Достижения 
  «Индепендьенте дель Валье»
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2019

  «Генк»
 Обладатель Кубка Бельгии (1): 2020/21

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Генк»